Ковальчук Микола Михайлович (депутат УРСР) (1928—1981) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Ковальчук Микола Михайлович (депутат Кіровоградської облради) ( 1948) — голова Кіровоградської обласної ради (з 2010 до 2014).
 Ковальчук Микола Михайлович (художник) ( 1950) — український художник.
 Ковальчук Микола Михайлович (вояк) (1995—2015) — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.